Karayusuf steht für:

 Karayusuf (Mazgirt), eine Ortschaft im türkischen Landkreis Mazgirt
 Karayusuf (Edirne), eine Ortschaft in der türkischen Provinz Edirne

Karayusuf ist der Familienname folgender Personen:

 Ayhan Karayusuf (* 1963), griechischer Politiker der muslimischen Minderheit Westthrakiens